Dit is een lijst van heersers van Polen.

Lijst

Zie ook
Lijst van Poolse koninginnen

 
 
 
Polen
Heersers